El término caballete puede hacer referencia a: 

Caballete, un soporte para apoyar objetos, sobre todo lienzos
Caballete plegable, soporte para un tablero
Caballete del pintor, una constelación
Caballete, la parte superior de un tejado
Anisoptera, Insecto, se conocen comúnmente como libélulas